Storrs steht für:

 Storrs (Connecticut), Ort im Tolland County, Sitz der University of Connecticut
 (61912) Storrs, ein Asteroid

Storrs ist der Familienname folgender Personen:
 George Storrs (1796–1879), US-amerikanischer Prediger
 Glenn W. Storrs, US-amerikanischer Paläontologe
 Henry R. Storrs (1787–1837), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Natalie Storrs, US-amerikanische Schauspielerin
 Ronald Storrs (1881–1955), britischer Kolonialbeamter
 Seth Storrs (1756–1837), US-amerikanischer Politiker und Mitgründer des Middlebury Colleges
 William L. Storrs (1795–1861), US-amerikanischer Politiker